„Rota” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kongelige Danske Marine i Svenska marinen:
 „Rota” – szwedzka kanonierka typu Urd z lat 70. XIX wieku
 „Rota” – duński okręt podwodny typu Rota z okresu międzywojennego
 „Rota” (P538) – duński okręt patrolowy typu Daphne z lat 60. XX wieku
 „Rota” (P525) – duński okręt patrolowy typu Diana z początku XXI wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy duńskich okrętów
Nazwy szwedzkich okrętów